Shannon County (Missouri), een county in de Amerikaanse staat Missouri
 Oglala Lakota County, voorheen Shannon County, een county in de Amerikaanse staat South Dakota